Frydag ist der Familienname folgender Personen:

 August von Frydag († 1922), oldenburgischer Oberhofmeister
 Bernhard Frydag (1879–1916), deutscher Bildhauer
 Franz Ico von Frydag (1606–1652), deutscher Offizier und Diplomat
 Wilhelm Frydag (1880–1943), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Frydag (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht